Planck je lahko:
 Max Planck - nemški fizik
 Planck - vesoljski observatorij